Братья Брайаны — победители турнира. В финале американцы обыграли прошлогодних чемпионов: серба Ненада Зимонича и канадца Даниэля Нестора.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Финал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Полуфинал)
  Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Второй раунд)

<ol start="5">
 Симон Аспелин /  Пол Хенли ''(Второй раунд)
 Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Четвертьфинал)
 Франтишек Чермак /  Михал Мертиньяк ''(Второй раунд)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2010